

Persone
 Andrea Domenico Fiocchi, noto anche con lo pseudonimo di Lucius Fenestella (...–prima del 1452) – umanista e giureconsulto italiano.
 Angelo Fiocchi (1935) – poeta e traduttore italiano
 Girolamo Fiocchi, in religione Girolamo da Forlì (1348-1437) – storico italiano appartenente all'Ordine dei Frati Predicatori
 Massimo Fiocchi (...) – montatore italiano
 Mino Fiocchi, propr. Giacomo Fiocchi (1893-1983) – architetto italiano
 Pietro Fiocchi (1930) – politico e imprenditore italiano
 Pietro Fiocchi (1964) – imprenditore e politico italiano
 Vincenzo Fiocchi (1767-1845) – compositore e organista italiano

Altro
 Fiocchi Munizioni – azienda italiane per la produzione di cartucce e munizioni